Бетц (; ; ) — фамилия. 

Известные носители:
 Бетц, Вильгельм (1822—1886) — немецкий физик; профессор Эрлангенского и Мюнхенского политехникума.
 Бетц, Жан (1927—1991) — квебекский преподаватель, адвокат и судья.
 Бетц, Мэттью (1881—1938) — американский актёр.
 Бетц, Полин (1919—2011) — американская теннисистка.
 Бетц, Трэвис (род. 1976) — американский актёр и кинорежиссёр

См. также 
 Бец

Примечания